Rafael Alcántara ist der Name folgender Personen:

* Rafael Alcántara (Musiker) (* 1975), deutsch-peruanischer Musiker

 Rafael Alcántara do Nascimento (* 1993), brasilianisch-spanischer Fußballspieler, siehe Rafinha (Fußballspieler, 1993)